Български човешки права (БЧП) е правозащитна неправителствена организация, занимаваща се с човешките права в България, както и с правата на българските общности в чужбина. Сдружението е създадено през месец май 2004 година, със седалище град София.

Цели и задачи 
 Да организира системни наблюдения върху ситуацията с човешките права в България и сред българските общности в чужбина.
 Да следи за ефективното осъществяване на чл.6, ал.2 от Конституцията на Република България, съгласно който не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
 Да изготвя материали и доклади за ситуацията с правата на човека в България и да ги разпространява в страната и в чужбина.
 Да организира конференции, семинари, публични акции и други законни форми на гражданска дейност, свързани със защитата на българските човешки права.
 Да защитава правата на отделни физически и юридически лица на територията на Република България и в чужбина в границите, в които законите на Република България му позволяват това.

Ръководство 
 Председател – Николай Павлов
 Заместник-председатели – Костадин Атанасов, Юлиан Ангелов
 Секретар – Райна Манджукова
 Касиер – Виктор Ташков

Външни препратки 
 Официален сайт 

Правозащитни организации в София